Hats Off – cortometraggio del 1927 diretto da Hal Yates
 Cappelli in aria (Hats Off) – film del 1936 diretto da Boris Petroff
 Hats Off – album di Chet Baker del 1966
 Hats Off – raccolta di Roy Harper del 2001